Алиреза́ Фирузджа́ (распространён неточный вариант Фируджа)  (, 18 июня 2003 года) — французский, ранее иранский шахматист, гроссмейстер. Стал гроссмейстером в возрасте 14 лет. Серебряный призёр чемпионата мира по рапиду 2019 года. Бронзовый призёр чемпионата мира по блицу 2021 года. Двукратный чемпион Ирана (2016, 2019).

В составе сборной Ирана участник двух олимпиад (2016, 2018), командного чемпионата мира (2019), командного чемпионата Азии (2016, 2018; в 2018 году победитель в командном зачёте). В 2018 году также победил в командных чемпионатах Азии по рапиду и блицу. В ноябре 2021 года с рейтингом 2801, стал вторым шахматистом мира.

Биография 
Родился в 2003 году в Баболе. В 2016 году выиграл чемпионат Ирана. В том же году получил звание международного мастера.

В 2018 году участвовал в Aeroflot Open, выполнив норму гроссмейстера. Звание гроссмейстера ФИДЕ получил в 2018 году.

На сентябрь 2019 года на первом месте в рейтинге ФИДЕ среди шахматистов Ирана.

В декабре 2019 года Алиреза Фирузджа отказался от выступлений под иранским флагом из-за запрета играть с израильтянами, с этого времени до июля 2021 года выступал под флагом ФИДЕ. С июля 2021 года выступает под флагом Франции.

В феврале 2020 года выиграл турнир «Мастерс» в рамках международного шахматного фестиваля в Праге.

В ноябре 2021 года отобрался в турнир претендентов 2022 года, победив в турнире по швейцарской системе на острове Мэн.

В ноябре 2021 года, по завершении командного чемпионата Европы, в возрасте 18 лет 5 месяцев и 13 дней, Фирузджа преодолел отметку 2800 пунктов рейтинга Эло, что сделало его самым юным шахматистом, достигшим подобного результата.

Победитель .

Спортивные результаты 
Классические шахматы

Блиц и быстрые шахматы

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте lichess.org

Шахматисты Ирана
Шахматисты Франции
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов мира по шахматам
Участники командных чемпионатов Азии по шахматам